Prince Tagoe (Accra, 9 november 1986) is een Ghanees voetballer. Hij speelt voor als aanvaller.

Cluboverzicht

Ghanees voetballer